Итальянская пара Риккардо Гедин / Клаудио Грасси — победительница турнира.

Посев 

  Брайдан Клейн /  Дэн Проподжа (Четвертьфинал)
  Жозе Статем /  Вишну Вардхан (Четвертьфинал)

<ol start="3">
 Тосихидэ Мацуи /  Данай Удомчоке ''(Четвертьфинал)
 Теймураз Габашвили /  Константин Кравчук ''(Четвертьфинал)

Ход турнира

Ссылки 
 

Кубок президента Казахстана по теннису 2013